Edward Coke (vanligen uttalat som Cook) kan syfta på bland andra:

 Edward Coke (1552–1634), engelsk politiker och jurist
 Edward Coke (1758–1837), brittisk politiker och godsägare
 Edward Coke (1824–1889), brittisk politiker
 Edward Coke, 7:e earl av Leicester (1936–2015), brittisk peer

Se även

 Edward Cooke
 Edward Cook